

Села:
 Богараш — Воєводина, округ Північно-Банатський, община Сента
 Богараш — Воєводина, округ Північно-Бацький, община Бачка-Топола.